Elza Maria Dias Vieira, mais conhecida como Elza Maria (Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1955) é uma cantora, compositora e atriz brasileira.

Discografia 
 (2013) Dança de Ternuras
 (2012) Quintal Brasil - Poemas, Letras & Convidados (Participação)
 (2006) Umbigo
 (2002) O Tom do Leblon
 (2000) Sementes
 (2000) Conexão Carioca 2
 (1999) Conexão Carioca
 (1996) Young Women From Brazil
 (1993) Sonora Garoa
 (1983) Amor Carioca
 (1983) Elas por Elas
 (1982) Melhores do Samba
 (1982) Noites Cariocas
 (1981) Entra na Rosa
 (1980) MPB 80
 (1979) Melão Caetano

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira
Atrizes do Rio de Janeiro (estado)